Jenny Jones peut désigner :
 Jenny Jones (née en 1949), membre du Green Party et de la London Assembly ;
 Jenny Jones (née en 1948), travailliste britannique, ancienne députée de Wolverhampton South West ;
 Jenny Jones (née en 1946), présentatrice de télévision américaine ;
 Jenny Jones (née en 1980), snowboardeuse britannique.